Die Abkürzung NIF steht für:

 National Ignition Facility, eine Einrichtung zur Kernfusionsforschung mit Hochenergielaser
 Nachricht im Film, eine bestimmte Art von Nachrichtenbeiträgen
 den Nationen Investitionsfond in Polen
 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Norwegens Sportverband
 Número de Identificación Fiscal, die spanische Steuernummer
 Nautischer Informationsfunk
 Nationale Islamische Front 
 NLP Interchange Format

Nif steht für:
 Nif, früherer Name der türkischen Stadt Kemalpaşa

NIF